De Kruisherenstraat is een 14e-eeuwse straat in het Kloosterkwartier, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in U-vorm aan de Begijnengang, rondom de huidige Openbare Bibliotheek en is niet toegankelijk voor autoverkeer.

Geschiedenis 
De historie van de straat is nauw verbonden met een klooster, dat in 1399 moet zijn gesticht. Het Kruisherenklooster lag op de hoek Gasthuisstraat/Begijnengang. De Kruisheren of Heren van Sinterklaas verbleven van 1399 tot 1797 in Venlo. Hun klooster en kerk bevonden zich aan de westzijde van de Begijnengang en de noordkant van de tegenwoordige Klaasstraat. Later werd het complex behoorlijk uitgebreid, en bestreek het de gehele westwand van de Begijnengang, van de Gasthuisstraat tot aan de Klaasstraat. Hier bevond zich ook de eerste Nicolaaskerk (de huidige Nicolaaskerk bevindt zich in de wijk Meeuwbeemd). De Kruisheren vertrokken in 1797 uit Venlo, waarna de gebouwen van het opgeheven klooster tot pakhuizen en magazijnen dienden. Van 1834 tot 1852 werd een gedeelte van het klooster aan de kerkzijde, als gebouw voor de Hogere Stadsschool gebruikt. In 1859 werd het kloostercomplex afgebroken waarna op deze plek in 1861 het Gasthuis Sint Joseph en nog later, in 1965, het Cultureel Centrum verrees.

In de Tweede Wereldoorlog werd het complex bij een bombardement compleet verwoest. Op dezelfde plaats werd in de jaren daarna een nieuw pand gebouwd, dat tot op heden de Venlose openbare bibliotheek huisvest. De Kruisherenstraat ligt nu rondom dit gebouw. De achterzijde van Huize Ottenheym ligt aan deze straat. Dit betreft een blinde muur, waarop een tafereel van het voormalige klooster is geschilderd. Aan de zijkant van de bibliotheek hangen ook foto's, met achtergrondinformatie, van dit klooster.

Externe links 
 LEM historische encyclopedie, Kruisherenklooster
 LEM historische encyclopedie, Nicolaaskerk

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo
Religie in Venlo
Kruisheren